Kulhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kulhuse (Frederikssund Kommune) - en landsby i Draaby Sogn, Horns Herred i Frederikssund Kommune
 Kulhuse (Vallekilde Sogn) – en bebyggelse i Vallekilde Sogn, Odsherred Kommune
 Kulhus (Furesø kommune) - landsted opført af brdr. Colsmann, 1769. Senere embedsbolig for overførsteren.

Noter